Се́рра () — фамилия, существующая во многих романских языках, а также топоним. Известные носители:

Фамилия 
 Серра, Альберт (род. 1975) — испанский (каталонский) кинорежиссёр и продюсер.
 Серра, Антонио (середина XVI века — начало XVII века) — итальянский философ и экономист XVII века, сторонник меркантилизма.
 Серра, Жозе (род. 1942) — бразильский политик.
 Серра, Жуан Мануэл (был известен как «Прощающийся господин»; 1931—2010) — житель Лиссабона.
 Серра, Лучана (род. 1946) — итальянская оперная певица.
 Серра, Маурицио (род. 1955) — итальянский дипломат и историк, член Французской академии.
 Серра, Мэтт (род. 1974) — американский боец ММА.
 Серра, Пере (XIV век) — испанский (каталонский) живописец, представитель интернациональной готики.
 Серра, Ричард (род. 1939) — американский скульптор.
 Серра, Фабьенн (род. 1956) — французская горнолыжница.
 Серра, Флоран (род. 1981) — французский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в парном разряде.
 Серра, Франческо (1783—1850) — итальянский кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Серра, Фредерик (род. 1977) — французский боксёр.
 Серра, Хуниперо (1713—1784) — монах-францисканец.
 Серра, Чико (род. 1957) — бразильский автогонщик.
 Серра, Эдуарду (род. 1943) — португальский и французский кинооператор.
 Серра, Эрик (род. 1959) — французский кинокомпозитор.
 Серра, Эрика (род. 1979) — канадская актриса.

Составные фамилии 
 Бернаус-и-Серра, Агустин (1863—1930) — прелат Римско-католической церкви, член Ордена Братьев Меньших Капуцинов.
 Кольет-Серра, Жауме (род. 1974) — американский кинорежиссёр каталонского происхождения.
 Серра-де-Каприола, Антонио Мореско (1750—1822) — неаполитанский дипломат, полномочный неаполитанский министр при русском дворе.
 Серра-Дзанетти, Антонелла (род. 1980) — итальянская теннисистка.

Топоним 
 Серра (Валенсия) — населённый пункт и муниципалитет в Испании
 Серра (Эспириту-Санту) — муниципалитет в Бразилии
 Серра (Томар) — район (фрегезия) в Португалии.
 Пратола-Серра — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Серра-де-Конти — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

См. также 
 Сьерра — аналог на испанском
 Серро